Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Wuhan Open 2014 nastoupilo dvacet sedm dvojic. Turnaj představoval novou událost v kalendáři WTA Tour. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem v čínském Wu-chanu.

Deblovou soutěž ovládl zkušený pár bývalých deblových světových jedniček Martina Hingisová a Flavia Pennettaová, které ve finále udolaly zimbabwsko-francouzskou dvojici Cara Blacková a Caroline Garciaová. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 6–4 a 5–7, rozhodl o vítězkách až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým poměrem míčů [12–10]. Obě vítězky hrály třetí společné finále na okruhu WTA a díky vítězství si připsali první společnou trofej.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  '''Martina Hingisová /  Flavia Pennettaová (vítězky)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo; odstoupily)
  Cara Blacková /  Caroline Garciaová ''(finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2014
Tenis v Číně v roce 2014